Herrarnas -66 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes den 7 augusti 2016 i Rio de Janeiro i Carioca Arena 2.

Medaljörer

|-
| width="200px" rowspan="2"| 66 kg
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" colspan="2"| 
|-
| colspan="2"| 
|}

Resultat

Finaler

Återkval

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Referenser

 International Judo Federation 
 NBC Olympics 

Judo vid olympiska sommarspelen 2016